В группу 8 зоны УЕФА попали сборные по футболу следующих стран: Румыния, Ирландия, Литва, Македония, Исландия и Лихтенштейн. Матчи в группе 8 прошли с 24 апреля 1996 года по 11 октября 1997 года.

Победитель группы, Румыния, попала на прямую в финальную стадию чемпионата мира 1998 года. Ирландия попала в число восьми лучших, занявших второе место, и вышла в стыковые матчи.

Результаты

Бомбардиры 
8 мячей
  Георге Попеску
7 мячей
  Тони Каскарино
6 мячей
  Виорел Молдован
5 мячей
  Георге Хаджи
4 мяча
  Дан Петреску
  Митко Стойковски
  Дэвид Коннолли

Примечания

Ссылки 
 Результаты на RSSSF

Отборочный турнир
Футбол в Европе в 1996 году
Футбол в Европе в 1997 году